Bolás puede referirse a:

 la localidad española de Bolás, en la provincia de Huesca; o 
 el nombre común de la planta Capsicum annuum.